District Bauska, een voormalig district in het zuiden van Letland
Bauskas novads, een gemeente in Semgallen in het zuiden van Letland
Bauska (stad), een stad in deze gemeente en dit district